Горушка — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена в 20 км к югу от Пскова и в 6 км к востоку от деревни Соловьи.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района